Le bilan par saison du Bourges 18 est le bilan des saisons sportives des clubs de football français basés à Bourges.

Bilan saison par saison

FC Bourges (1966-1998)

Bourges 18 (2005-2021)

Bourges Foot 18 (depuis 2021)

Annexes

Notes

Références 

Bourges Foot 18
FC Bourges
Bourges